Дмитрий Юрьевич Ноженко (род. 15 января 1974, Свердловск) — российский политик. Заместитель Главы Екатеринбурга, ранее — глава Администрации Ленинского района города Екатеринбурга, Министр экономики и территориального развития Свердловской области. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе города Екатеринбурга.

Биография 
Дмитрий Юрьевич Ноженко родился 15 января 1974 года в Свердловске. В 1996 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-экономист», в 2005 году окончил Уральскую академию государственной службы по специализации «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук, доцент, является заведующим кафедрой государственного и муниципального управления в Уральском государственном экономическом университете.

Начал свою трудовую деятельность в екатеринбургском филиале акционерного банка «Капитал», в должности дилера валютных операций. В дальнейшем был назначен исполняющим обязанности начальника валютного дела.

Муниципальная служба 
С 29 марта 2000 года Дмитрий Юрьевич работал в должности заместителя председателя Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга. 20 января 2003 года стал председателем Комитета по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга. Работая в этой должности, принимал участие в разработке программ развития Екатеринбурга. Под его непосредственным контролем были внедрены стратегические проекты по развитию сферы бытовых услуг и гостиниц.

С 10 июля 2006 года состоял в должности заместителя Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, согласно Указу Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Занял пост Министра торговли, питания и услуг 22 декабря 2009 года, согласно Указу Губернатора Свердловской области Александра Мишарина. В дальнейшем, 25 апреля 2012 года Дмитрий Ноженко был назначен Министром экономики и территориального развития Свердловской области.

7 апреля 2017 года был назначен на должность главы Ленинского района города Екатеринбурга. С апреля 2021 года перешёл на службу в Администрации города Екатеринбурга, заняв должность заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом.

В должности заместителя Министра торговли, питания и услуг Свердловской области участвовал в подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИК в городе Екатеринбурге. В должности Министра экономики возглавлял рабочую группу по разработке Стратегии-2030, также успешно реализовал проект открытия 84 офисов МФЦ на территории Свердловской области.

Партийная деятельность 
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе города Екатеринбурга. Член Президиума Регионального Политического Совета партии в Свердловской области.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двоих дочерей.

Награды 
В должности Министра торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко был награждён Губернатором Свердловской области Александра Мишарина за многолетний добросовестный труд и большой вклад в реализацию государственной политики в сфере торговли, питания и услуг. Имеет наградное письмо Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и многолетний добросовестный труд, также Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и организации проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на территории города Екатеринбурга.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Ноженко: официальный портал Администрации города Екатеринбурга

Родившиеся 15 января
Родившиеся в 1974 году
Политики Екатеринбурга
Кандидаты экономических наук
Министры Свердловской области
Члены «Единой России»
Выпускники Уральского технического университета